Ajet Shosholli, kosovski nogometni trener. Vodio kosovske prvoligaše. U više navrata trenirao Prištinu, 1984. – 1985., 1990. – 1991., 1999. – 2000., 2002. – 2005. godine. Radio kao trener u đakovičkom Vëllaznimiju. i mitrovičke Trepçe.

Izvori

Vanjske poveznice 
 (alb.) Tribuna Channel, YouTube Emisioni Arena 10.12.2015: Ajet Shosholli, Ramiz Krasniqi, Artan Berisha dhe Faruk Statovci

Kosovski nogometni treneri
Kosovski nogometaši